Carmelita ist:

ein weiblicher Vorname:
 Carmelita Caetano Moniz (* 1969), Politikerin aus Osttimor
 Carmelita Geraghty (1901–1966), US-amerikanische Filmschauspielerin der Stummfilm- und frühen Tonfilmzeit
 Carmelita Görg (1950–2016), deutsche Informatikerin, Elektroingenieurin und Hochschullehrerin
 Carmelita Jeter (* 1979), US-amerikanische Leichtathletin
 Carmelita Namashulua (* 1962), mosambikanische Pädagogin und Politikerin
 Carmelita Romero Rubio (1864–1944), zweite Ehefrau des mexikanischen Präsidenten Porfirio Díaz
 Carmelita (Badminton) (* 1976), indonesische Badmintonspielerin

der Name verschiedener Orte:
 Carmelita (Belize)
 Carmelita (Guatemala)
 Carmelita (Kalifornien)

sonstiges:
 Carmelita (Warren Zevon), ein Song von Warren Zevon (1976)
 Carmelita (Rick Recht), ein Song von Rick Recht (1999)'
 Carmelita Airport in Guatemala
 AD Carmelita, ein costa-ricanischer Fußballverein
 Carmelita (Baseball), ein kubanischer Baseballverein